Фінал Кубка Італії з футболу 1997 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1996—1997, в яких зустрічались «Віченца» і «Наполі».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

1997 у футболі
1997 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу